LPR steht für:

 Landespflegerat, Dachverband der Pflegeorganisationen und des Hebammenwesen in einem Bundesland in Deutschland
 Landschaftspflegerichtlinie in Baden-Württemberg
 Landespräventionsrat Schleswig-Holstein
 Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter in Rheinland-Pfalz, wurde 2005 in Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz umbenannt
 La Palette Rouge, französische Unternehmensgruppe, siehe LPR Gruppe
 Laryngopharyngealer Reflux, Rückfluss von Mageninhalt in den Kehlkopf-Rachen-Bereich, siehe Laryngitis gastrica
 License Plate Recognition, Automatische Nummernschilderkennung
 Liga Panameña de Radioaficionados, panamaischer Amateurfunkverband
 Liga Polskich Rodzin, „Liga Polnischer Familien“, eine polnische Partei
 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, polnische Rettungsflugwacht
 L.P.R. Brakes-Farnese Vini, ein italienisches Radsport-Team

lpr steht für:
 Lazarus Program file
 line printer remote, Druckerdienst unter Unix (auch unter Windows verfügbar), siehe Berkeley Printing System

Abkürzung